Мазин — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Мазин, Александр Владимирович (род. 1959) — русский писатель, поэт и сценарист, издатель.
 
 Мазин, Владимир Алексеевич (род. 1951) — русский поэт, культуролог, хореограф. 
 Мазин, Григорий Александрович (1914—2018) — генерал-майор инженерных войск, брат Эмилия Мазина.
 Мазин, Игорь Ильич (род. 1955) — советский и американский учёный-физик. 
 Мазин, Крэйг (род. 1971) — американский сценарист.
 Мазин, Лазарь Саулович (1938—2020) — советский и российский учёный-механик.
 Мазин, Николай Петрович (1909—1972) — советский партийный и государственный деятель.
 Мазин, Эмилий Александрович (1918—2015) — советский и российский педагог, Заслуженный учитель школы РСФСР.



См. также 
 Мазини